Flex kan verwijzen naar:
 Flex (protocol), een communicatieprotocol voor portofoons
 Apache Flex, een framework voor het maken van RIA's
 Lex (computerprogramma), een computerprogramma, en de variant Flex.
 Flex (textiel), flinterdunne transferfolie ten behoeve van textiel bedrukking 
 Flex-Elektrowerkzeuge, een Duitse fabrikant van machinegereedschap
 Een andere benaming voor haakse slijper, genoemd naar dat bedrijf